Koszarawa – wieś w województwie śląskim
 Koszarawa – rzeka, dopływ Soły
 Koszarawa – gmina
 Koszarawa – dawna gromada
 Koszarawa Żywiec – klub sportowy